

Населені пункти та їхні частини

 Ярошув — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ярошув — село в гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Ярошув — частина села Лапчиця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки